

БРМ-3К «Рысь» (объект 501) (Боевая разведывательная машина-3) — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя и артиллерийской разведки в составе подразделений сухопутных войск и отрядов морского десанта, в любых условиях: днём, ночью в дождь, снег, туман, при искусственных помехах, таких, как дымовая завеса, световые помехи.

Разработана КБ «Рубцовского машиностроительного завода». Принята на вооружение РФ в 1995 году. БРМ-3К создана на базе узлов, корпуса и  ходовой части БМП-3.Специально разработанное для БРМ-ЗК шасси получило наименование «объект 501».

Впервые БРМ-3К была представлена широкой публике в 1999 году на Международной выставке высокотехнологичной техники и вооружения "ВТТВ-Омск-99". 

Экипаж машины состоит из 6 человек: командир группы разведки, командир машины, стрелок, механик-водитель, штурман-оператор, а также оператор телеграфной и радиосвязи.

Машина оборудована современным вооружением, современной радиолокационной станцией, тепловизионным прибором наблюдения, лазерным дальномером, ночным активно-импульсным и перископическими дневными приборами наблюдения, аппаратурой навигации и ориентирования, электронным вычислителем обработки информации, средствами связи и передачи данных. Имеется аппаратура выносного наблюдательного пункта на удалении от 0,5 до 6 км от машины.

Задачи БРМ-3К «Рысь» 
 Наблюдение за местностью, поиск и обнаружение целей.
 Определение координат цели со средней погрешностью 20 метров.
 Круглосуточная передача информации на расстояниях до 100 км (во время движения) и до 350 км (на остановках).
 Десантирование с самолета на 500 и 1500 метров (строго без экипажа).
Ведение огня по целям наземного и воздушного характера в любое время суток, как с места так и в движении.

Вооружение 

 30-мм пушка 2А72 — 600 снарядов
 7,62-мм пулемет ПКТ — 2000 патронов
 ПТУР — 4 ракеты

Имеет средства защиты от оружия массового поражения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 БРМ-3к «РЫСЬ» в каталоге ВПК
 Военная кафедра МЭСИ
 Боевая разведывательная машина БРМ-3К- ВТТВ-Омск' 99(неофициальный сайт) 
 RusArmy.com
 БРМ-3К "Рысь"

Оружие по алфавиту
БМП по алфавиту
Гусеничные БМП
БМП России
БРМ по алфавиту
Гусеничные БРМ
БРМ России